Сан Апарисио има више значења:

 Сан Апарисио (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Апарисио (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Апарисио (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Апарисио (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Апарисио (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Апарисио (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику